Иван Яковлевич Гремиславский (1886—1954) — советский театральный художник, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1938). Сын русского советского театрального гримёра-художника Гремиславского Якова Ивановича.

Биография 
Родился 25 февраля (13 февраля по старому стилю) 1886 года в Москве.

В 1910 году окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, затем совершенствовался в Париже.

С 1912 года работал в 1-й Студии МХТ и одновременно в МХТ. Оформлял спектакли Первой студии «Гибель „Надежды“» Гейерманса и «Праздник мира» Гауптмана (1913).

В 1913 был зачислен в МХТ художником, начинал как исполнитель декораций в спектаклях А. Бенуа, М. Добужинского, Б. Кустодиева.

В 1918 году после разрыва с М. Добужинским, К. С. Станиславский приглашает И. Я. Гремиславского для работы над пьесой А. Блока «Роза и Крест», где с помощью Гремиславского ищет универсальный принцип оформления: цветные сукна-гобелены, движущиеся параллельно рампе и по диагоналям сцены. В 1919—1922 годах в составе «качаловской группы» И. Я. Гремиславский проводит огромную работу по воссозданию оформления ряда спектаклей МХТ, с которыми группа гастролировала по югу России и Европе.

С 1926 года был заведующим постановочной частью МХАТа. Оформил здесь спектакли: «Сестры Жерар» Масса (1927, совм. с В. А. Симовыми А. В. Щусевым), «Мертвые души» (1932, совм. с В. А. Симовым и В. В. Дмитриевым), «Таланты и поклонники» (1933, совм. с Н. П. Крымовым), «Идеальный муж» Уайльда (1946), «Русский вопрос» (1947).

Гремиславский перестроил деятельность постановочной части МХАТа, ввёл новые формы работы художника и постановочной части. Преобразования, осуществленные им в этой области, способствовали перестройке постановочных частей других театров.

В 1942 году организовал и возглавил первую в СССР сценическую экспериментальную лабораторию при МХАТе, которая способствовала разработке новой технологии, собиранию и обобщению опыта театров, распространению в советском театре наиболее прогрессивных методов оформления спектакля. В 1943 году по инициативе Гремиславского был создан первый в СССР постановочный факультет при школе-студии им. В. И. Немировича-Данченко, готовящий художников-технологов сцены, заведующих постановочной частью. Гремиславский руководил этим факультетом до 1954 года.

Преподавал также композицию на театральных отделениях Института им. Сурикова и Московского художественного училища памяти 1905 года.

Автор ряда трудов по вопросам теории и практики работы художника театра, технологии театральной живописи, организации работы постановочной части.

Умер в Москве 25 марта 1954 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (26 октября 1948)
 Орден «Знак Почёта» (26 октября 1938)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1938).

Библиография 
 Режиссёры и художники МХАТ, «Искусство», 1938;
 Организация постановочной части в театре, Л.- М., 1940;
 Техника театральной живописи, Л.-М., 1940 и 1952;
 Крепление и соединение частей декорации, М., 1947;
 Театральный парикмахер, М., 1947;
 Композиция сценического пространства в творчестве В. Симова, М., 1953;
 К истории постановки «Трёх сестёр», в кн.: Ежегодник МХАТ, М., 1943;
 Борис Иванович Волков, М., 1958 (совместное Ф. Сыркиной).

Примечания

Ссылки 
 ГРЕМИСЛАВСКИЕ
 Сценический Портал, Иван Яковлевич Гремиславский
Театральные художники СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище